Спас в силах:

 Спас в Силах — иконографический тип Христа как Небесного Царя и Судии, Господа Вседержителя, Спаса Вседержителя.
 «Спас в Силах» — центральное изображение в иконостасе православного храма.
 «Спас в Силах» (1408) — икона Андрея Рублёва, Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 «Спас в Силах» (ок. 1500) — икона московского изографа Дионисия.

См. также 
 Спас
 Пантократор
 Преображение Господне
 «Распятие в лоне Отчем» в Православной иконографии Троицы
 Андрониково Евангелие